Тахта — широкий диван без спинки
 Тахта — страва азербайджанської кухні

Тахта — місто, губернаторство Сохаг

Тахта — село, Іпатовський район, Ставропольський край
 Тахта — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Тахта — річка в Челябінській області, притока річки Уфи

Тахта — колишня назва міста Гьорогли, Дашогузький велаят, Туркменістан

Див. також 
 Тахта-Кая